Георги Баялцалиев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Вероятно е по произход от гевгелийското село Баялци. Живее в Гевгели, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, негови синове са Иван и Тома Баялцалиев. През май 1878 година Георги Баялцалиев и Ичо Доганов от името на Гевгелийската българска община подписват Мемоара на българските църковно-училищни общини в Македония, с който се иска присъединяване на Македония към новообразуващата се българска държава. Често пътува в Цариград, където се занимава с търговия. Присъединява се към ВМОРО, но по подозрения е арестуван от османските власти заедно с Тома Ташов, X. Нако Николов, Г. Йосифов, Петър Дерменджиев и други.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Гевгеличани
Български търговци
Български предприемачи от Македония